Peep and the Big Wide World (2004-2009) – kanadyjsko-amerykański serial animowany, który swoją światową premierę miał 17 kwietnia 2004 roku na kanale Discovery Kids oraz TVOKids i jest tworzony przez Kaj Pindal.

Fabuła 
Widzowie śledzą Peep, Chirp i Quack, badając i badając otaczający ich świat. Po 9-minutowym odcinku animowanym jest 2-minutowy odcinek akcji na żywo, w którym dzieci badają i demonstrują ten sam temat przedstawiony w segmencie animowanym. Animacja składa się z jasnych kolorów i prostych kształtów.

Obsada 
 Amanda Soha jako Chirp
 Jamie Watson jako Quack
 Joan Cusack jako Narrator

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale telewizyjne Discovery Kids Productions
Seriale telewizyjne Alliance Atlantis
Seriale telewizyjne 9 Story Entertainment
Programy telewizji Discovery Kids